|-
| 111001 - || || 16 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111002 - || 2001 VN || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111003 - || 2001 VU || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111004 - || 2001 VX || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111005 - || 2001 VY || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111006 - || 2001 VZ || 6 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111007 - || || 7 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111008 - || || 9 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111009 - || || 11 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111010 - || || 7 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111011 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111012 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111013 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111014 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111015 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111016 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111017 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111018 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111019 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111020 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111021 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111022 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111023 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111024 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111025 - || || 7 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111026 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111027 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111028 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111029 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111030 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111031 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111032 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111033 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111034 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111035 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111036 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111037 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111038 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111039 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111040 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111041 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111042 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111043 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111044 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111045 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111046 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111047 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111048 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111049 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111050 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111051 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111052 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111053 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111054 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111055 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111056 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111057 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111058 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111059 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111060 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111061 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111062 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111063 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111064 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111065 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111066 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111067 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111068 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111069 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111070 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111071 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111072 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111073 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111074 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111075 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111076 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111077 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111078 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111079 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111080 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111081 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111082 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111083 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111084 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111085 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111086 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111087 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111088 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111089 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111090 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111091 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111092 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111093 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111094 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111095 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111096 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111097 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111098 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111099 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111100 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1